

Musica 
 Just Dance – singolo di Lady Gaga del 2008

Televisione 
 Just Dance – programma televisivo indiano

Videogiochi 
 Just Dance – serie di videogiochi
 Just Dance – videogioco del 2009, primo capitolo dell'omonima serie